Бранка — власна назва. Також: (1) жіночий рід до бранець; (2) діалектична назва рекрутського набору.

Особи 

Бра́нка (, , «біла») — жіноче особове ім'я. Поширене в країнах, де розмовляють португальською мовою (Португалія, Бразилія, Ангола тощо). Походить від пізньо-латинського слова «бланк» (, «білий»). Інші форми — Бланка (в іспаномовних країнах), Бланш (у франкомовних країнах), Б'янка (в Італії).

 Бранка Португальська (1388—1389) — інфанта.

Топоніми

Бранка (Албергарія-а-Веля)
 Бранка (Коруше)

Примітки

Див. також 
 Бланка (значення)